Schrebitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Schrebitz (Jahnatal), Ortsteil der Gemeinde Jahnatal, Landkreis Mittelsachsen
 Schrebitz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen, Landkreis Meißen